Sini (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Oristano
 Sini (India), een census town in het district Pashchimi Singhbhum van de Indiase staat Jharkhand